Le terme identité prend différents sens en fonction du contexte dans lequel il est employé.

Sciences humaines et politique 

 En philosophie, l'identité désigne la relation ontologique d'égalité à soi-même.
 Plus particulièrement pour un sujet, l’identité personnelle désigne le fait d'être un individu à la fois distinct de tous les autres et demeurant le même à travers le temps.
 L'identité, en sciences sociales, est la reconnaissance d'un individu par lui-même ou par les autres.
 L'identité sociale est une notion en sciences sociales qui considère que l'identité est une construction sociale.
 L'identité nationale est une expression qui désigne le sentiment d'appartenance à un même peuple.
 La mouvance identitaire est un courant politique d'extrême droite qui a l’identité nationale comme idéologie.
 L'identitarisme est une idéologie.

Mathématiques et logique 

L'identité est le fait pour deux objets mathématiques de désigner le même objet.
Une identité remarquable est une égalité particulière utilisée en algèbre.
 L’application identité est l'application d'un ensemble dans lui-même telle que tout élément coïncide avec son image.
En logique formelle, l’identité entre deux éléments est leur équivalence logique : ils s’impliquent mutuellement et ont la même valeur de vérité.

Droit et administration 
 L'identité légale, ou personnalité juridique, est la reconnaissance par la loi des droits et devoirs d’une personne ou organisation.
Une carte d'identité est un document indiquant un certain nombre de traits physiques et administratifs propres à une personne.
 L'usurpation d'identité désigne, dans le droit français, le fait de s'emparer de l'identité de quelqu'un d'autre dans un but frauduleux.

Technologies et économie 

 Sur internet, l’identité numérique est l’ensemble des informations accessibles qui caractérisent une personne ou organisation.
 L'identité sonore est un ensemble de sons associé à une marque ou à une organisation.

Œuvres 

 Identité, film gabonais de Pierre-Marie Dong sorti en 1972
Identité judiciaire,  film français de Hervé Bromberger sorti en 1951.